Sidokumpul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidokumpul (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 110,57), 
 Desa Sidokumpul (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 110,13), 
 Kelurahan Sidokumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 112,72), Jawa Timur, 
 Desa Sidokumpul (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,31, long 112,23), 
 Kelurahan Sidokumpul (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 112,42), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar